Puszcza Mariańska est le nom :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Mazovie
 de la gmina de Puszcza Mariańska, dans le powiat de Żyrardów 
 du village de Puszcza Mariańska, chef-lieu de cette gmina